Хукоу — система регистрации домохозяйства (прописка) в материковом Китае.

Китайские топонимы:
 Хукоу (водопад) (壶口) — крупнейший водопад на реке Хуанхэ, второй по величине водопад Китая
 Хукоу (Цзюцзян) (湖口) — уезд городского округа Цзюцзян провинции Цзянси